Gibraleão é um município da Espanha na província de Huelva, comunidade autónoma da Andaluzia, de área 328 km² com população de 11794 habitantes (2007) e densidade populacional de 33,75 hab/km². O seu nome é uma deturpação de  'Jabal al-'ayun' , "o Monte das Fontes".

Demografia

Gibraleón
Municípios por nome da Andaluzia
Municípios da Espanha por nome
Localidades de Huelva (província)
Localidades da Andaluzia
Localidades da Espanha